ХЧ — аббревиатура, возможно означающая:
 ХЧ — христианское чтение.
 х.ч. — химически чистый. 
 ХЧ — хвостовая часть у самолётов.
 ХЧ — хромоникелевый чугун.
 ХЧ — хозяйственная часть.
 СП. ХЧ — Сказочный патруль. Хроники чудес.
 СК. ХЧ — Снежная Королева: Хранители Чудес.